Wigbert(us) kan verwijzen naar:

Heiligen
Wigbert van Rathmelsigi, leraar van Willibrord, missionaris in de Nederlanden
Sint-Wigbert I van Fritzlar, stichter van abdij Fritzlar
Guibert of Wigbertus van Gorze, stichter van abdij van Gembloers

Overigen
Wigbert Van Lierde, een Vlaams zanger